Damara (volk), een volk in Zuidwest-Afrika
Damara (Centraal-Afrikaanse Republiek), een stad in de Centraal-Afrikaanse Republiek